Игорь Иосифович Талько (род. 29 сентября 1959) — советский, украинский и российский футболист, тренер. Мастер спорта СССР.

Воспитанник футбольной школы г. Житомира, первый тренер И. Водопьянов. Начинал играть во второй лиге за «Спартак» Житомир (1977, 1980—1983). С 1984 года играл в высшей лиге за «Металлист» Харьков. Выступал в низших лигах СССР за «Маяк» Харьков (1988), «Металлург» Запорожье (1988), «Полесье» Житомир (1989—1991).

В первенстве Украины играл за «Химик» Житомир (1992, 1993/94), «Темп» Шепетовка (1992—1993), любительский «Керамик» Барановка (1993).

В первенстве России выступал за «Чкаловец» Новосибирск (1994, 1997), «Сахалин» Холмск (1995—1996), любительские «Спартак» Новосибирск (1999), «Новосибирск-Олимпик» (2000).

Тренер ФК «Чкаловец-Олимпик» (2001).

Окончил Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва, факультет «Физическая культура» (2013).

С 2016 года — главный тренер ФК «Фламинго» Новосибирск. Тренер в новосибирской СШ по футболу.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Темп» Шепетовка
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Портовик» Холмск
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Чкаловец-Олимпик»
Мастера спорта СССР